Dies ist eine Liste der Präsidenten von Kirgisistan seit der Unabhängigkeit vom 31. August 1991.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Präsident der Kirgisischen Republik
 Politisches System Kirgisistans
 Liste der Premierminister von Kirgisistan

Weblinks 
 Offizielle Website des Präsidenten von Kirgisistan (kirgisisch, russisch)
 
 

Kirgisistan
!Liste